Clarence Saunders (1881-1953), entrepreneur américain.
 Clarence Saunders ou Nick Saunders (né en 1963), sauteur en hauteur bermudien.